

Botanie
Levensboom (geslacht) (Thuja), plantengeslacht
Boom des levens (Bahrein), boom in Bahrein

Religie en mythologie
Levensboom (Bijbel) of 'Boom des Levens', een boom uit het Bijbelse paradijs waarvan de vruchten eeuwig leven geven
Kabbalistische levensboom in de joodse kabbala
Ašerah in de Mesopotamische mythologie
Ashvatta in de Vedische mythologie
Yggdrasil in de Noordse mythologie

Architectuur en beeldende kunst
 Levensboom (bouwkunde), ornament in het bovenlicht van een voordeur
 Levensboom (Den Burg), oorlogsmonument op Texel
 Levensboom (Wim Tap), kunstwerk van Wim Tap
 Levensboom (Angie Abbink), kunstwerk van Angie Abbink
 Levensboom, Monument van Besef, kunstwerk van Henry Renfurm